TeleRadio Sud è stata un'emittente televisiva locale italiana, attiva dal 1981 al 2013.

Storia 
TeleRadio Sud aveva sede a Siderno, in provincia di Reggio Calabria. L'emittente è nata su iniziativa di Domenico Archinà e di Enzo Archinà, hanno deciso di fondare una nuova televisione locale, dopo aver fatto una radio Radio Siderno La Cometa. Finora nell'etere della provincia di Reggio Calabria c'erano televisioni come TeleReggio, TVR Calabria, Telecalabria1, TVR Jonica, TeleJonica e Tele Radio Locri 102 - TRL 102. L'inizio delle trasmissioni è nel lontano dicembre del 1981 dopo alcuni anni di prove sperimentali, la sede dell'emittente si trovava in Via Gramsci al quarto piano del palazzo dell'Olearia Archinà, il segnale dell'emittente raggiunse quasi tutta la Calabria e la Sicilia Orientale.

C'è stata una riapertura dell'emittente tra il 1999 e il 2002, ora è riapparsa in prove tecniche quest'anno sul canale 24,44,47 e canale H (CZ) e nel comprensorio della Locride.

Negli anni ottanta l'emittente ha avuto ben tre reti televisive, e si collegata a circuiti come Port Tv, Odeon TV, Italia 9 Network, Antenna Italia, Asso TV, Italia 3 e tante altre.

Nel palinsesto locale dell'emittente troviamo il telegiornale TG-TRS, la rassegna stampa L'informatutto, il programmi d'attualita come Primo Piano e Oggistudio e sportivi come Anteprima sport, Telesport e Fuorigioco, nella programmazione anche video musicali e le telecronache del calcio, del calcio femminile e di tutti gli altri sport, nel palinsesto si ricordano trasmissioni dei circuiti nazionali come Superclassifica Show con Maurizio Seymandi, Caccia al 13, tra i conduttori Aristide Bava, Nico Noce, Pasquale Muià, Domenico Agostini, giornalista e conduttore di varie rubriche e regista di vari servizi giornalistici e Saro Bella e vi collaboravano Gigi Malafarina e Vitaliano Fortunio giornalista spagnolo del giornale AS di Madrid. Cominciavano la loro carriera nell'emittente personaggi diventati poi noti in Italia come Enzo Romeo, Antonio Nicaso, Pietro Melia, Franco Bruno, Giovanni Scaramuzzino e Antonio Tassone, ricordando anche i tecnici che hanno lavorato i vari Giovanni Marcianò, Marco Baggetta, Bruno e Nicola Aversa. Ora dopo alterne vicende l'emittente è tornata a trasmettere da gennaio 2008.L'emittente dopo 5 anni di lenta agonia e con una gestione da incompetenti e scelte non adatte al blasone della tv, ha terminato le proprie trasmissioni in via definitiva il 31 luglio 2013.

Collegamenti esterni 

Reti televisive locali italiane del passato
Reti televisive di Reggio Calabria